Brizon
 Roni Brizon